Afuhs ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Afuhs (1954–2011), österreichische bildende Künstlerin
 Georg Afuhs (1909–1985), österreichischer Diplomat